Blind Vertrouwen (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma;
Blind Vertrouwen (toneelstuk), een Nederlands toneelstuk;
Vertrouwen zonder een reden.